Dans le folklore japonais, le tatsu (竜) est un dragon.

C'est aussi :
 un personnage du manga L'Habitant de l'infini, voir Personnages de l'Habitant de l'infini#Tatsu ;
 un parcours de montagnes russes volantes du parc d'attractions Six Flags Magic Mountain (Valencia, États-Unis), créé par Bolliger & Mabillard, voir Tatsu (Six Flags Magic Mountain).